

Tableau des villes de Catalogne 

Liste des villes de Catalogne dont la population était supérieure à 20 000 habitants au recensement de 2012. La capitale administrative des provinces est marquée en gras et la capitale administrative de comarques en cursive.

Villes